Buysse et ses variantes sont des noms de famille notamment portés par :

Buis 
 Georges Buis (1912-1998), militaire et écrivain français

Buse 
 Donald R. Buse (1950-), joueur américain de basket-ball
 Hermann Buse (1907-1945), coureur cycliste allemand 
 Matthias Buse (1959-), sauteur à ski allemand.

Buys 
 Christoph Buys Ballot (1817 -1890), scientifique néerlandais
 Jan Du Buys (ca. 1513 - 1556), compositeur et imprimeur-libraire en musique actif à Anvers
 Jean Buys (1547-1611), prêtre jésuite néerlandais et écrivain spirituel
 Kevin Buys (1986-), joueur de rugby sud-africain
 Peter Buys (Petrus Busaeus) (1540-1587), prêtre jésuite néerlandais, théologien et écrivain

Buyse 
 Alain Buyse (1952-2018),  sérigraphe français
 Christian Buyse (alias Christian Bussy) journaliste, essayiste et critique littéraire belge
 Sophie Buyse (1964-), femme de lettres belge

Buysens 
 Ludovic Buysens (1986-), footballeur belge

Buysse 
 Buysse, famille belge ;
 Achiel Buysse (1918-1984), coureur cycliste belge ;
 Albert Buysse (1911-1998), coureur cycliste belge ;
 Alice Buysse (1868-1963), femme politique belge ;
 Arthur Buysse (1864-1926), homme politique belge, frère de Cyriel Buysse ;
 Bart Buysse (1986-), footballeur belge ;
 Cyriel Buysse (1859-1932), écrivain belge d'expression néerlandaise ;
 Georges Buysse, (1864-1916), peintre impressionniste belge ;
 Henri-Corentin Buysse (1988-), joueur de hockey sur glace français ;
 Jules Buysse (1901-1950), coureur cycliste belge ;
 Lucien Buysse (1892-1980), coureur cycliste belge, vainqueur du Tour de France en 1926 ;
 Marcel Buysse (1889-1939), coureur cycliste belge, frère de Lucien Buysse ;
 Marcel Buysse (1920-2016), coureur cycliste belge ;
 Nicolas Buysse (1975-), comédien (cinéma et théâtre) belge ;
 Yves Buysse (1968-), homme politique belge flamand.

Buyssens 
 Jules Buyssens (1872-1958), architecte paysagiste belge.

Buyze 
 Lucien Buyze (1892-1980), coureur cycliste belge.